«Аліса у Дивокраї» — дитячий роман-казка, написаний англійським професором математики Чарлзом Лютвіджем Доджсоном (він же Льюїс Керрол); опублікований 26 листопада 1865 року. Також сиквел 1871 року під назвою «В задзеркальній країні» того ж автора.

Зауважте: багато людей використовують назву «Аліса у Дивокраї» щоб позначити обидві книжки разом.

У кінематографі
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1903)» — британський короткометражний німий фільм 1903 року створений на студії ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1910)» — американський короткометражний німий фільм 1910 року створений на студії ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1915)» — американський повнометражний німий фільм 1915 року створений на студії ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1931)» — американський повнометражний фільм 1931 року створений на студії ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1933)» — американський повнометражний фільм 1933 року створений на студії Paramount Pictures режисером Норманом З МакЛеодом.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1949)» — французький повнометражний фільм 1949 року створений на студії ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1951)» — американський повнометражний анімаційний фільм 1951 року створений на студії Волта Діснея режисерами Гамільтоном Ласке, Клайдом Джероміні та Вілфредом Джекмоном.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1966)» — британський телефільм 1966 року створений BBC режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1972)» — британський повнометражний мюзкл-фільм 1972 року створений на студії ? режисером ?
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1976)» — американський повнометражний мюзкл_порнографічний-фільм 1976 року створений на студії ? режисером ?
 «Аліса у Дивокраї (анімаційний міні-серіал, 1981)» — російськомовний радянський анімаційний 3-серійний міні-серіал 1981 року знятий в Україні на студії Київнаукфільм режисером Єфремом Пружанським.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1983)» — американський фільм-запис бродвейського мюзикла 1983 року створений для каналу PBS режисером Кірком Браунінгом
 «Аліса у Дивокраї (аніме, 1983)» — японський аніме-серіал 1983 року, створений на студії Nippon Animation режисерами Косі Сіґео та Суґіямою Таку
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1985)» — американський дво-серійний телефільм 1985 року створений ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1988)» — австралійський straight-to-video повнометражний анімаційний фільм 1988 року створений ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1992)» — американський 107-серійний мюзикл-телесеріал телеканалу Disney Channel що транслювався з 1992 по 1995 років
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1995)» — американський straight-to-video повнометражний анімаційний фільм 1995 року створений ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 1999)» — американсько-британський телефільм 1999 року створений на студії Hallmark Entertainment режисером Ніком Віллінгом.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 2005)» — індійський повнометражний фільм 2005 року створений ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 2010)» — повнометражний художній фільм 2010 року створений на студії Волта Діснея режисером Тімом Бьортоном.
 «Аліса у Дивокраї (фільм, 2014)» — російськомовний телефільм-мюзикл 2014 року знятий в Україні на студії «W Media» для телеканалу ТРК Україна режисером Максимом Паперником.

 Див. також

 «Аліса з Дивокраю у Парижі (фільм, 1966)» — чехословацько-американський повнометражний анімаційний фільм 1966 року створений на студії ? режисером ?.
 «Аліса у Дивокраї або що робить така гарна дитина як ти робить у такому місці як це?» — американський повнометражний анімаційний телефільм 1966 року створений на студії ? режисером ?.
 «Щось від Аліси (фільм, 1988)» — копродукційний повнометражний фільм 1988 року створений на студії ? режисером ?
 «Аліса у Дивокраї: танцювальна фантазія (фільм, 1993)» — чеський фільм-запис опери Чеського філармонічного оркестру та Чеського балету випущений на VHS 1993 року та знятий режисером Адамом Режеком
 «Аліса (міні-серіал, 2009)» — американський 2-серійний міні-серіал 2009 року створений для телеканалу Syfy режисером ?.
 «Якось в країні чудес (телесеріал 2013)» — американський телесеріал, спін-офф телесеріалу Якось у казці. Серіал транслювали на ABC з 2013 по 2014 роки